Установка вертикального пуска (УВП, ) — устройство кассетного типа, канала пускового устройства, являющаяся местом складирования ракет в вертикально расположенных транспортно-пусковых контейнерах и оснащённая аппаратурой для их запуска с места хранения. 

Широко применяется на надводных боевых кораблях и многоцелевых подводных лодках, а также в некоторых наземных зенитно-ракетных комплексах (ЗРК). Установки вертикального пуска не следует путать с похожими по принципам устройства установками шахтного типа, где каждая ракета хранится в индивидуальной стационарной шахте.

История 
Исторически первыми установками для пуска ракет с надводных кораблей были установки балочного типа. При помощи подъёмника ракета поднималась из арсенала на специальную направляющую, с которой происходил её запуск. В то же время на подводных лодках уже применялись гораздо более удобные установки шахтного типа, которые обладали следующими преимуществами:
 Малое время реакции: ракета была постоянно готова к пуску, поскольку запуск происходил с места её хранения.
 Простота конструкции: не требовалось механического перемещения ракеты к месту пуска и обеспечивающих его устройств.
 Всеракурсность: обстрелу цели на любом направлени не мешают препятствия, расположенные близко к установке (неровности рельефа местности, здания, корабельные надстройки)

Однако применение установок вертикального пуска сопряжено с некоторыми трудностями:
 В случае «холодного пуска» (ракета выбрасывается из шахты сжатым воздухом, паром или специальным пороховым зарядом) при несрабатывании маршевого двигателя существует риск падения ракеты на пусковую установку;
 В случае «горячего пуска» (ракета выходит из шахты силой тяги собственного двигателя) возникает проблема отвода горячих реактивных газов и проблема пожароопасности, так как реактивный двигатель включается внутри пусковой установки.
 Система управления ракеты должна обеспечивать доворот в сторону цели после вертикального старта.

Впервые установка вертикального пуска на наводном корабле была установлена в 1977 году в Советском Союзе, на большом противолодочном корабле проекта 1134Б «Азов». На корабле был демонтирован кормовой ЗРК «Шторм», и вместо него установлен ЗРК «Форт» (С-300Ф) с шестью модулями УВП барабанного типа на 48 ракет

Следующий шаг в применении УВП на надводных кораблях был сделан в 1980 году, когда вступил в строй головной корабль проекта 1144 «Киров». На вооружении этого корабля состояли два ракетных комплекса с вертикальным пуском ракет:
 ЗРК «Форт» (12 модулей УВП по 8 ракет в каждом);
 ПКРК «Гранит» (20 ракет в индивидуальных шахтах).

Строго говоря, пусковая установка ракет «Гранит» не являлась классической УВП: это была установка шахтного типа, причём ракеты располагались со значительным наклоном.

Оба комплекса обеспечивали «холодный» старт ракет при помощи пара высокого давления, накапливаемого в специальных напорных ёмкостях. Шахты ракет располагались наклонно («Форт» — под углом 5°, «Гранит» — 47°), что решало проблему падения ракеты на палубу корабля.

Появление советских кораблей с установками вертикального типа произвело большое впечатление на американских военных, которые с конца 1970-х годов занимались разработкой своей собственной УВП. После успешных испытаний УВП Mk41 на борту опытового судна VM-1 «Нортон саунд» в 1981 году, все строящиеся ракетные крейсера типа «Тикондерога», начиная с шестого корабля серии (CG-52 «Банкер Хилл») были переоснащены УВП для пуска зенитных, противолодочных и ударных ракет.

УВП Mk41 была следующим шагом в развитии установок вертикального пуска. Это была универсальная установка, рассчитанная на пуск нескольких типов ракет. Её отличительной особенностью был «горячий» старт — ракета выходила из установки за счёт тяги собственного двигателя, отработанные газы которого выводились наружу через напорную камеру и вертикальный газоотводный канал. Проблема взрыво- и пожароопасности решалась термоустойчивым покрытием газоотводного канала и бронированием отсека, где располагалась установка. Каждый контейнер с ракетой находился в отдельной ячейке УВП, снабжённой индивидуальной бронированной крышкой, что позволяло запускать несколько ракет одновременно.

Такое построение установки максимально упрощало её конструкцию. В отличие от Mk41, в ЗРК «Форт» контейнеры с ракетами устанавливались в специальном вращающемся барабане, который для пуска следующей ракеты поворачивался на 45°. Ещё более сложным была установка для запуска ракет «Гранит». Для обеспечения унификации с аналогичными подводными комплексами, шахты ПКРК «Гранит» перед пуском ракеты заполнялись забортной водой.

Типы корабельных УВП

Mk41 (США)

Mk48 / Mk56 (США)

SYLVER (Франция)

ЗРК «Кинжал» (Россия)

3С90М (Россия)/HHQ-16 (КНР) 

Установка 3С90М / 3С90Э.1 («Штиль-1») производится Долгопрудненским научно-производственным предприятием. Предназначена для запуска ракет 9М317МЭ. Количество пусковых модулей в установке определяется проектом корабля.

ЗРК «Форт» (Россия)

ЗРК «Редут» (Россия) 

Замена ЗРК «Форт» на новых проектах кораблей ВМФ РФ

ПКРК «Гранит» (Россия)

Универсальная УВП 3С14 (Россия)

Barak (Израиль)

Umkhonto (ЮАР)

VL Seawolf (Англия)

K-VLS (Южная Корея)

HHQ-9 (КНР) 
УВП под не лицензионных копию ракеты 5В55Р комплекса С-300. Собственная разработка КНР. Специализированное ПУ цилиндрического типа с одноразовой загрузкой.

Типы кораблей, оснащённых УВП

Примечания

Ссылки 
 Mk 41 VLS - Federation of American Scientists.
 MK 41 Vertical Launching System (VLS) - GlobalSecurity.org.

Пусковые установки
Изобретения СССР